Холмого́ров (Холмого́рова) — русская фамилия. Известные носители:

Холмогоров 
 Холмогоров, Алексей Павлович (1925—1987) — советский художник, живописец, педагог, общественный деятель, лауреат Государственных премий Удмуртской АССР, им. И. Е. Репина. Народный художник УАССР (1967) и РСФСР (1981).
 Холмогоров, Василий Иванович (1874—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Холмогоров, Гавриил Михайлович (1901—?) — советский конструктор, учёный. Лауреат Сталинской премии.
 Холмогоров, Евгений Михайлович (род. 1939) — советский футболист.
 Холмогоров, Егор Станиславович (род. 1975) — российский публицист и политический деятель, русский националист, политолог и журналист.
 
 Холмогоров, Михаил Кузьмич (1870—1951) — протодиакон, натурщик Корина и Нестерова.
 Холмогоров, Михаил Семёнович (1805—1853) — профессор Казанской духовной академии.
 
 Симеон (Холмогоров) (в миру Михаил Михайлович Холмогоров; 1874—1937) — русский священнослужитель, писатель; архимандрит Русской православной церкви.
 Холмогоров, Станислав Иосифович (род. 1946) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, автор-исполнитель песен.
 Холмогоров, Степан Иванович (1898—1918) — российский революционер, начальник Военно-Революционного штаба Ижевска.

Псевдонимы 
 Валентин Холмогоров (настоящее имя Павел Андреевич Шалин; род. 1977) — российский писатель, журналист, публицист, сатирик.



См. также

Примечания